Calvus (wolk), afkorting voor Calvus, een soort wolk
 Cal (1984), een film uit 1984
Music by Mark Knopfler from the Film Cal, de soundtrack bij deze film
 Cal (2013), een film uit 2013

 Capital Allocation Line